Hardoi może dotyczyć: 
 Hardoi – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Hardoi – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh